Warrendale ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Warrendale (Michigan) im Wayne County
 Warrendale (Oregon) im Multnomah County
 Warrendale (Pennsylvania) im Allegheny County

Warrendale steht für:
 Warrendale (Film), kanadischer Dokumentarfilm von Allan King (1967)